

Codici 
 AUK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alakanuk (Alaska) (Stati Uniti)
 auk – codice ISO 639-3 della lingua heyo

Altro 
 The Auk – rivista scientifica statunitense